Duńska 1. division w piłce nożnej (1973) był 61. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Vejle BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Hvidovre IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii